Лара Арруабаррена і Марія Тереса Торро Флор були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Арруабаррена грала в парі з Паулою Крістіною Гонсалвіш, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Марія Ірігоєн і Паула Каня. Торро Флор мала грати в парі з Шахар Пеєр, але вони знялись перед матчем першого кола.
Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши Кікі Бертенс і Юханна Ларссон з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Abierto Mexicano Telcel 2016